Молдавер — еврейская фамилия.

 Молдавер, Бенюмен Лейбович (1928—2014) — советский и российский учёный в области фармации и фармакологии.
 Молдавер, Владимир Ильич (род. 1960) — начальник Главного центра управления Российскими железными дорогами.
 Молдавер, Теодор Иосифович (1931—2003) — советский химик, литератор и популяризатор науки.